

Села:
 Дубравка — Дніпропетровська область, Магдалинівський район
 Дубравка — Львівська область, Стрийський район
Річки:
 Дубравка — права притока Свічі
 Дубравка — ліва притока Роськи

Села:
 Дубравка — Вітебська область, Бешенковицький район
 Дубравка — Вітебська область, Браславський район

Дубравка () — район Братислави.
 Дубравка () — село, Кошицький край, район Михайлівці

Дубравка — село, Дубровницько-Неретванська жупанія, громада Конавле

Див. також 
 Дубрава (значення)
 Дуброва
 Дубровка